Mark (België) (Frans: Marcq), een plaats in België
 Marcq, een rivier in Noord-Frankrijk, meestal Marque geschreven

Marcq (Ardennes)
Marcq (Yvelines)
ook:
 Marcq-en-Barœul, Nord 
 Marcq-en-Ostrevent, Nord
 Pont-à-Marcq, Nord

 Forest-sur-Marque, Nord
 Marck, Pas-de-Calais

Zie ook 
Marc (doorverwijspagina)
Marck (doorverwijspagina)
Mark (doorverwijspagina)